Westport Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Westport Township (Iowa)
 Westport Township (Minnesota)
 Westport Township (South Dakota)